Die All England Super Series 2010 fanden vom 9. bis 14. März in Birmingham in der National Indoor Arena statt. Sie waren die 100. Auflage dieser Veranstaltung.

Sieger und Platzierte

Qualifikation

Herreneinzel 
  Chong Wei Feng -  Kashyap Parupalli: 21-16 / 21-8
  Christian Lind Thomsen -  Dmytro Zavadsky: 21-16 / 21-17
  Kazushi Yamada -  Carl Baxter: 21-18 / 24-26 / 21-16
  Matthieu Lo Ying Ping -  Anup Sridhar: 21-8 / 21-14
  Tanongsak Saensomboonsuk -  Peter Mikkelsen: 22-20 / 21-11
  Son Wan-ho -  Hans-Kristian Vittinghus: 15-21 / 21-13 / 26-24
  Przemysław Wacha -  Petr Koukal: 21-18 / 21-17
  Christian Lind Thomsen -  Chong Wei Feng: 21-15 / 22-20
  Henri Hurskainen -  Kazushi Yamada: 21-15 / 21-18
  Matthieu Lo Ying Ping -  Tanongsak Saensomboonsuk: 22-20 / 12-21 / 22-20
  Son Wan-ho -  Przemysław Wacha: 16-21 / 21-14 / 21-13

Dameneinzel 
  Linda Zechiri -  Charmaine Reid: 21-9 / 21-14
  Elizabeth Cann -  Anna Rice: 22-20 / 14-21 / 21-14
  Larisa Griga -  Lydia Cheah Li Ya: 21-18 / 21-19
  Olga Konon -  Chen Hsiao-huan: 21-9 / 21-7
  Yu Hirayama -  Chan Tsz Ka: 21-18 / 21-15
  Rachel van Cutsen -  Anita Raj Kaur: 21-17 / 21-9
  Trupti Murgunde -  Anu Nieminen: 21-18 / 21-12
  Bae Yeon-ju -  Elena Prus: 21-9 / 21-10
  Linda Zechiri -  Elizabeth Cann: 21-15 / 21-16
  Olga Konon -  Larisa Griga: 21-18 / 21-15
  Yu Hirayama -  Rachel van Cutsen: 21-16 / 17-21 / 22-20
  Bae Yeon-ju -  Trupti Murgunde: 21-11 / 21-11

Herrendoppel 
  Marcus Ellis /  Peter Mills -  Saliya Gunaratne /  Chad Whitehead: 21-10 / 21-12
  Kim Gi-jung /  Shin Baek-cheol -  Ingo Kindervater /  Johannes Schöttler: 21-16 / 21-13
  Vitaliy Durkin /  Alexander Nikolajenko -  Josef Rubáš /  Jaroslav Sobota: 21-16 / 21-9
  Andy Ellis /  Dean George -  Vitaliy Konov /  Dmytro Zavadsky: 21-10 / 21-15
  Mikkel Elbjørn /  Christian Skovgaard -  Toby Ng /  Adrian Liu: 21-12 / 21-18
  Chris Langridge /  Robin Middleton -  Jorrit de Ruiter /  Dave Khodabux: 21-9 / 21-14
  Hiroyuki Endo /  Yoshiteru Hirobe -  Jacob Chemnitz /  Mikkel Delbo Larsen: 21-13 / 21-10
  Liao Min-chun /  Wu Chun-wei -  Jürgen Koch /  Peter Zauner: 19-21 / 21-11 / 21-17
  Kim Gi-jung /  Shin Baek-cheol -  Marcus Ellis /  Peter Mills: 21-19 / 21-13
  Andy Ellis /  Dean George -  Vitaliy Durkin /  Alexander Nikolajenko: 21-19 / 21-18
  Mikkel Elbjørn /  Christian Skovgaard -  Chris Langridge /  Robin Middleton: 18-21 / 21-18 / 21-16
  Hiroyuki Endo /  Yoshiteru Hirobe -  Liao Min-chun /  Wu Chun-wei: 21-14 / 18-21 / 21-15

Damendoppel 
  Jillie Cooper /  Samantha Ward -  Michelle Li /  Anna Rice: 21-6 / 21-12
  He Tian Tang /  Renuga Veeran -  Hui Ern Ng /  Ng Hui Lin: 16-21 / 21-12 / 21-11
  Mariana Agathangelou /  Heather Olver -  Caroline Harvey /  Carissa Turner: 21-12 / 21-9
  Grace Gao /  Joycelyn Ko -  Jillie Cooper /  Samantha Ward: 21-13 / 21-16
  Judith Meulendijks /  Yao Jie -  Chau Hoi Wah /  Chan Tsz Ka: 21-14 / 21-16

Mixed 
  Kwon Yi-goo /  Chang Ye-na -  Toby Ng /  Grace Gao: 21-17 / 22-20
  Kenichi Hayakawa /  Misaki Matsutomo -  Jorrit de Ruiter /  Lotte Jonathans: 21-19 / 21-13
  Yohan Hadikusumo Wiratama /  Tse Ying Suet -  Kenta Kazuno /  Reika Kakiiwa: 22-20 / 21-11
  Dave Khodabux /  Samantha Barning -  Raj Veeran /  Renuga Veeran: 21-19 / 21-18
  Zhang Nan /  Zhao Yunlei -  Dean George /  Samantha Ward: 16-21 / 21-15 / 21-14
  Noriyasu Hirata /  Miyuki Maeda -  Dmytro Zavadsky /  Mariya Diptan: 21-18 / 21-15
  Chris Langridge /  Jillie Cooper -  Andy Ellis /  Emma Mason: 10-21 / 22-20 / 21-9
  Hirokatsu Hashimoto /  Mizuki Fujii -  Gan Teik Chai /  Anastasia Russkikh: 21-7 / 21-19
  Kenichi Hayakawa /  Misaki Matsutomo -  Kwon Yi-goo /  Chang Ye-na: 21-7 / 21-19
  Dave Khodabux /  Samantha Barning -  Yohan Hadikusumo Wiratama /  Tse Ying Suet: 16-21 / 21-12 / 21-17
  Zhang Nan /  Zhao Yunlei -  Noriyasu Hirata /  Miyuki Maeda: 21-9 / 21-12
  Hirokatsu Hashimoto /  Mizuki Fujii -  Chris Langridge /  Jillie Cooper: 21-15 / 21-17

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Lin Dan
  Chen Jin
  Taufik Hidayat
  Peter Gade
  Bao Chunlai
  Nguyễn Tiến Minh
  Jan Ø. Jørgensen

Resultate

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Yihan
  Wang Lin
  Jiang Yanjiao
  Pi Hongyan
  Wang Xin
  Lu Lan
  Saina Nehwal
  Zhou Mi

Resultate

Herrendoppel

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Cai Yun / Fu Hai Feng
  Alvent Yulianto / Hendra Gunawan
  Guo Zhen Dong / Xu Chen
  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah

Resultate

Damendoppel

Setzliste 
  Du Jing / Yu Yang
  Ma Jin / Wang Xiao Li
  Cheng Shu / Zhao Yun Lei
  Chin Eei Hui / Wong Pei Tty
  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Ha Jung-eun / Lee Kyung-won
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa

Resultate

Mixed

Setzliste 
  Zheng Bo / Ma Jin
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung
  He Han Bin / Yu Yang
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Tao Jiaming / Zhang Yawen
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  Hendra Gunawan / Vita Marissa

Resultate

Weblinks
http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=BC74159A-75FE-4310-B192-8AE684721561

2010
BWF Super Series 2010